Чемпионат Швейцарии по футболу 2011/2012 — 115-й чемпионат Швейцарии по футболу. Чемпионат стартовал 16 июля 2011 года матчами «Сьон» — «Цюрих» (1:0) и «Янг Бойз» — «Базель» (1:1) и завершилтся 20 мая 2012 года.

В турнире приняли участие 10 команд из Швейцарии, 8 из которых участвовали в прошлом чемпионате. Место ФК «Санкт-Галлен» в швейцарской суперлиге сезона 2011/12 заняла «Лозанна». В переходном между лигами матче «Серветт» обыграл «Беллинцону» и получил право участвовать в Суперлиге.

Регламент 
В Суперлиге участвуют 10 команд из Швейцарии. Все клубы проводят между собой по 4 матча: по 2 дома и в гостях. Чемпионом становится клуб, набравший наибольшее количество очков по итогам 36 игр сезона. В случае равенства очков места в таблице распределяются по следующим критериям:
 разница голов;
 результаты личных встреч.

В Челлендж-лигу отправляется клуб, занявший 10 место. Клуб, занявший 9 место, играет переходные игры с обладателем второго места Челлендж-лиги за право играть в Суперлиге в сезоне 2012/13.

По итогам сезона определяется представительство Швейцарии в еврокубках на сезон 2012/13:
 1-е место во второй квалицикационный раунд чемпионской квалификации Лиги чемпионов 2012/13;
 2-е место в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2012/13;
 3-е место во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2012/13.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Швейцарской Суперлиги
 Web-сайт Суперлиги

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2011 году
Спорт в Швейцарии в 2012 году